La cuarta flotilla de submarinos alemana (En alemán 4. Unterseebootsflottille ) se formó en mayo de 1941 en la ciudad portuaria de Stettin bajo el mando del Kapitänleutnant Werner Jacobsen . Cerca de 300 barcos recibieron su formación básica en la flotilla. La flotilla se disolvió en mayo de 1945.

Comandantes de flotilla

Submarinos de la Flotilla

Referencias 

Unidades militares desaparecidas en 1945
Submarinos de Alemania
Submarinos de la Kriegsmarine